Михаи́л Льво́вич Хлеборо́дов (род. 9 марта 1967 года, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и клипмейкер. Член Гильдии кинорежиссёров России. Живёт и работает в Москве.

Творческая биография 
Работал со многими известными деятелями шоу-бизнеса: Александром Барыкиным, Игорем Сарухановым, Валерией, Дмитрием Маликовым, группой «Кар-мэн» и Богданом Титомиром,  Лаймой Вайкуле, Алёной Свиридовой, «Мумий Троллем», «Машей и медведями», группами «Белый орёл», «Моральный кодекс» и «Мальчишник».

Для группы «Мумий Тролль» в 1997—1998 гг. снял такие известные клипы, как «Утекай», «Дельфины» и «Кот кота», для группы «Белый орёл» — клип на песню «А в чистом поле», для Алёны Свиридовой — клипы на песни «Розовый фламинго» и «Никто никогда», которые стали победителями конкурса клипов Арт Пикчерс.

В 1992 году окончил Государственный институт театрального искусства, где обучался на режиссёрском факультете.

В апреле того же года стал победителем Московского фестиваля рекламы с клипом «Коммерсантъ».

Сотрудничал с «Первым каналом» телевидения: делал видеозаставки для программ «Время» и «Музыкальный обоз», снял ролик для «Русского проекта» «Я Тебя Люблю» с группой ДДТ. Также был режиссёром таких шоу, как «Новогодняя ночь на Первом-2008» и «Новогодняя ночь на Первом-2009»

В 2014 году выступил одним из учредителей кинокомпаний Magic Factory (совместно с Арменом Давитяном). На данный момент компания выпустила один мини-сериал — «Временно недоступен» (2015) по сценарию Андрея Кивинова. В главных ролях — Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев. Режиссёром стал сам Хлебородов. 

На данный момент один из владельцев и продюсеров кинокомпании РиМ Продакшн, созданной совместно с продюсером Рауфом Атамалибеовым.

Тесно сотрудничает с певицей Славой — снял её в фильмах «Параграф 78» и «Бриллиантовая рука 2», а также сделал несколько видеоклипов на её песни.

Кроме того, в период с 1998 по 2005 занимался проектом электронной музыки — группа C.U.T. . Один из хитов группы, One by One, долгое время занимал первые строчки хит-парадов в Европе.

Фильмография

Режиссёр 
 2007 — «Параграф 78»
 2007 — «Параграф 78: Пункт II»
 2007 — «Новогодняя ночь на Первом канале-2008» (музыкальный телефильм, Первый канал)
 2008 — «Новогодняя ночь на Первом канале-2009» (музыкальный телефильм, Первый канал)
 2010 — «Бриллиантовая рука 2» (документально-игровой телефильм, НТВ)
 2011 — «Опережая выстрел» (8-серийный телефильм, Первый канал)
 2013 — «Курьер из „Рая“» (художественный фильм, Дирекция кино)
 2015 — «Временно недоступен» (8-серийный телефильм, Первый канал)
 2019 — «Волшебник» (8-серийный телефильм)

Сценарист 
 2007 — «Параграф 78»
 2007 — «Параграф 78: Пункт II»
 2009 — «Глубина» по «Лабиринту отражений» Сергея Лукьяненко — Закрытый проект.

Продюсер 
 2015 — «Временно недоступен» (8-серийный телефильм, Первый канал)
 2017 — «Оперетта капитана Крутова» (8-серийный телефильм, НТВ)
 2017 — «Волшебник» (8-серийный телефильм, Первый канал)
 2018  — «Скорая помощь» (20-серийный телефильм, НТВ)
 2019 — «Герой по вызову» (10-серийный телефильм, НТВ)
 2019 — «Скорая помощь 2» (20-серийный телефильм, НТВ)
 2020 — «Скорая помощь 3» (20-серийный телефильм, НТВ)
 2021 — «Скорая помощь 4» (20-серийный телефильм, НТВ)
 2022 — «Спецбат»  (20-серийный телефильм, НТВ)
 2022 — «Шпион» (Рабочее название) (8-серийный телефильм, Первый канал, в производстве)
 2022 — «Скорая помощь 5» (20-серийный телефильм, НТВ) 
 2023 — «Скорая помощь 6» (20-серийный телефильм, НТВ)

Актёр 
 1999 — «8 1/2 долларов» — Хлеб

Отзывы и критика

Примечания

Ссылки 
 Михаил Хлебородов в Энциклопедии отечественного кино

Режиссёры видеоклипов России
Члены Гильдии кинорежиссёров России